Pagnanensi – abitanti di Pagnano (Asolo)
Pagnanensi – abitanti di Pagnano (Merate)